Њу Хармони има више значења:
 Њу Хармони (Јута)
 Њу Хармони (Индијана)